Mountain Park puede referirse a lo siguiente:

 Mountain Park (condado de Fulton, Georgia).
 Mountain Park (condado de Gwinnett, Georgia).